Vasilj bezeichnet:
 Vasilj (Knjaževac), Ortschaft in der Opština Knjaževac

Vasilj oder Vašilj ist der Familienname folgender Personen:

 Ivana Vašilj, kroatisches Model und Schönheitskönigin
 Nikola Vasilj (* 1995), bosnischer Fußballtorwart
 Stanislav Vasilj (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 Vladimir Vasilj (* 1975), kroatischer Fußballtorwart